Buchhold ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Buchhold (* um 1920), deutsche Tischtennisspielerin
 Marie Buchhold (1890–1983), deutsche Sozialreformerin und Mitbegründerin der Frauenschule Schwarze Erde
 Theodor Buchhold (1900–1984), deutsch-amerikanischer Elektro- und Raketentechniker